Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женских юниорских команд 2013 года в I-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 2 по 8 января 2013 года в Романсхорне, Швейцария. Команда, занявшая первое место, получила право играть в ТОП-дивизионе чемпионата мира 2014 года.

Участвующие команды 
В чемпионате принимали участие 6 национальных команд — пять из Европы и одна из Азии. Сборная Швейцарии пришла из ТОП-дивизиона, сборные Франции и Словакии попали на чемпионат через квалификационный турнир, остальные — с прошлого турнира первого дивизиона.

Судьи 
ИИХФ утвердила 4 главных и 7 линейных судей для обслуживания матчей первого дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди женских юниорских команд 2013 года.

Главные судьи
  Кендалл Хэнли
  Майя Конттури
  Рамона Вайсс
  Мария Земиакова

Линейные судьи
  Магали Анекс
  Анна-Рют Куонен
  Вивьен Брекельманс
  Дарья Брусенцева
  Дженни Хейккинен
  Даниэла Кифер
  Яна Звадова

Турнир

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+1).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 
В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды

Примечания

Ссылки 
 

ЖЮ*1